Бахна има више значења:

 Бахна (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Бахна (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Бахна (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Бахна (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији